Il singolare dell'International Women's Open 2000 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2000.

Nataša Zvereva era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Anna Kurnikova.

Julie Halard-Decugis ha battuto in finale 7–6(4), 6–4  Dominique Van Roost.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Lindsay Davenport (quarti di finale)
  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
  Amanda Coetzer (quarti di finale)
  Anna Kurnikova (quarti di finale)

 Dominique Van Roost (finale) 
 Julie Halard-Decugis (campionessa) 
 Ai Sugiyama (primo turno) 
 Chanda Rubin (semifinali)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

International Women's Open 2000